Le terme anglais , parfois francisé hackeur peut désigner :

Informatique 

hacker (sous-culture), amateur d’informatique et de nouvelles technologies qui crée, analyse et modifie des programmes informatiques pour améliorer ou apporter de nouvelles fonctionnalités à l'utilisateur ;
 hacker (sécurité informatique), spécialiste en informatique qui utilise ses connaissances de la sécurité informatique pour en rechercher et en exploiter les faiblesses ;

Culture 

 L'Éthique des hackers, livre de Steven Levy publié en 1984 ;
 Manifeste du hacker, article de Loyd Blankenship écrit en 1986 ;
 Hackers, film de Iain Softley, sorti en 1995 ;
 Hacker, film américain de Michael Mann, sorti en 2015 ;
 , film américain de Akan Satayev, sorti en 2016 ;
 Hacker, jeu vidéo, sorti en 1985 ;

Patronyme 
 Alan Hacker (1938-2012), clarinettiste et chef d'orchestre britannique ;
 Angela Hacker, chanteuse de musique country américaine ;
 Katharina Hacker (1967-), écrivaine allemande ;
 Marilyn Hacker, poète américain, critique ;
 Peter Hacker (1939- ), philosophe britannique ;
 The Hacker, disc jockey et producteur de musique.

Autre 

 Hacker ou Hacker-Craft, bateaux construits par la Hacker Boat Company.